York Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 York Center (Illinois)
 York Center (Iowa)
 York Center (Ohio)
 York Center (Wisconsin), im Dane County